Телеграф — пристрій для передачі інформації телеграфним зв'язком
 електричний телеграф — посилає і отримує повідомлення електричними сигналами
 Друківний телеграф — посилає і отримує повідомлення по одному символу
 Оптичний телеграф — використовує візуальні сигнали
  — базується на зміщенні води в трубах, чи рівнях води в посудах
 Машинний телеграф — апарат на кораблі
 Музичний телеграф — електромеханічний апарат

 Індо-Європейський телеграф — телеграфна лінія прокладена в XIX столітті

Медіа 
 Київський телеграф — українська газета
 Кременчуцький ТелеграфЪ — тижневик
 Телеграф Медіа Груп — британський холдинг, власник газет Дейлі телеграф і Санді телеграф
 The Telegraph — індійська газета
 Телеграф — американський фільм 1933 року

Див. також 
 Фототелеграф — технологія фотоелектричного сканування
 Поштово-телеграфна контора — установа зв'язку в Херсоні